Płaza steht für:

 Płaza (Chrzanów), Dorf in der Gmina Chrzanów in der Woiwodschaft Kleinpolen in Polen
 Maciej Płaza (* 1976), polnischer Prosaschriftsteller, Übersetzer und Literaturkritiker

Siehe auch:
 Plaza